

Carriera

Club
La sua carriera da calciatore inizia nel 2010 quando viene acquistato dall'Al-Ittihad per militare nella prima squadra. Debutta e segna la sua prima rete in carriera nel match vinto contro Al-Hazm con il risultato di 3 a 0 il 12 febbraio 2011.

Nazionale
Nel 2011 viene convocato nell'Under-20 per prendere parte al campionato mondiale di calcio Under-20 e, durante il torneo, mette a segno una rete nel match disputato contro il Guatemala Under-20.

Note

Collegamenti esterni